Viotti può riferirsi a:

Persone 
 Andrea Viotti (1947) – costumista, scenografo e saggista italiano
 Daniele Viotti (1974) – politico e attivista italiano
 Gino Viotti, propr. Luigi Viotti (1874-1951) – attore italiano
 Giovanni Battista Viotti (1755-1824) – violinista e compositore italiano
 Marcello Viotti (1954-2005) – direttore d'orchestra svizzero
 Rafael Viotti (1988) – calciatore argentino

Altro 
 Apparizione della Madonna al sordomuto Filippo Viotti – dipinto del Moretto
 Carrozzeria Viotti – carrozzeria automobilistica torinese
 Viotti Festival – manifestazione musicale internazionale